— свиток авторства Сэссю, выполненный в технике «живопись тушью». Входит в реестр Национальных сокровищ Японии. В настоящее время находится в собрании семьи Охара в Курасики (префектура Окаяма).

Описание 
Свиток был создан в технике , то есть, с использованием чётких контуров, в отличие от традиционных для Сэссю работ в стилистике  или  (разлетающаяся тушь). Пейзаж считается одной из последних работ художника. Вертикальный акцент сосредоточен на двух соснах, которые находятся на центральной горной вершине; дальний берег создаёт более «современную» линию горизонта, не типичную для того периода, а зигзагообразная дорожка, ведущая к павильону, создаёт эффект «пространственной глубины» изображения. По дорожке идёт пожилой странник в сопровождении молодого слуги — повторяющиеся образы в пейзажах Сессю. Контраст между разбавленной тушью для изображения моря и неба и более концентрированным тёмным оттенком скал и растительности, а также выразительное использование фонового цвета бумаги помогает создать, по мнению исследователя Хироми Цуцуи, «ощущение чрезвычайной интенсивности». Для изображения сосновых игл добавлены штрихи зелёного цвета, а для зданий — оранжевого; чернила, добавленные к бледно-желтой краске на тропинке, практически создают эффект теней отбрасываемых камнями.

Надписи 
В левой части свитка стоит подпись и печать Сэссю, а в верхней части — две потические подписи или  друзей художника. Правая принадлежит священнику , левая (поставлена в 1507 году, спустя год после смерти Сэссю) — монаху и дипломату .

嶮崖径折繞羊腸Горный обрыв, по извилистой тропинке вдоль изгибов白髪蒼頭歩似徉седой старец и его слуга идут пешком,旧日韋村枯竹短из давних времён деревни цвета загорелой кожи, увядшие пеньки от бамбука,前朝簫寺老松長поблизости от храма, возвышаются старые сосны,東漂西泊舟千里на восток по воде, на западе на якоре лодки отправляются в путешествие в тысячу ли,北郭南涯夢一場северные районы, южные берега соединяются во сне.我亦相従欲帰去Я тоже последую по этому пути,青山聳処是家郷где возвышаются голубые горы, где моя родная деревня.牧松周省書Бокусё Сюсё

詩画尋常欲遣情Поэзия и живопись вызывают приятные чувства,人間何地卜長生но где люди живут долго?層巒畳嶂剣鋩矗 В горный цепях, где пики торчат, как кинжалы,極浦廻塘屏障横далеко отгорожена изогнутая бухта,径路岩隈蟠繚繞узкая тропинка вьётся меж скалами,楼台樹蔭聳崢嶸башни и деревья взмывают вверх.牧松遣韻雪舟逝Бокусё оставил своё стихотворение, Сэссю тоже покинул этот мир,天末残涯春夢驚Утрата их обоих тревожит пейзаж моих снов.永正丁印上巳前一日Эйсё 4, третий месяц, второй день大明皇華前南褝 了庵八十三載書于雲谷寓舎Рёан, императорский посланник в династии Мин, бывший монах из Нандзэн-дзи, в возрасте 83, у Ункоку-ан

История 
Свиток стал известен в XVII веке, когда его скопировал Кано Танъю. На долгое время он исчез из вида, но в 1906 году оказался в «магазине антиквара» в Киото. Там его продали за 10 тысяч йен, позже  купил его за 160 тысяч йен. В настоящее время свиток находится в собрании семьи Охара.

Примечания 

Национальные сокровища Японии
Пейзажи
Изобразительное искусство Японии
Произведения изобразительного искусства XV века